Юрий Леонидович Шардаков (род.14 марта 1990) — российский хоккеист с мячом, полузащитник сборной России и ХК «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

Биография 
Ю.Л.Шардаков родился в Краснотурьинске. Играть в хоккей с мячом начал в Краснотурьинске. С 15-летнего возраста играет в красногорском «Зорком», причём с 2007 года в основном составе.

В составе клуба — обладатель юношеского Кубка мира (2006, 2007).  
В составе сборных среди юниоров (2007), юношей (2006) и младших школьников (2004) был чемпионом мира. 

1-ый мяч забил в 3 игре, 14 ноября 2006 года в домашнем матче с командой Локомотив (Оренбург) (9:1), на 8 минуте с передачи Саами Лаакконена. 
50-ый мяч забил в 120 игре, 27 февраля 2011 года в домашнем матче с командой СКА-Нефтяник (9:2), на 19 минуте с передачи Дмитрия Логинова. 
100-ый мяч забил в 229 игре, 8 января 2015 года в домашнем матче с командой Уральский трубник (9:4), на 61 минуте с передачи Максима Ишкельдина. 
150-ый мяч забил в 283 игре, 20 декабря 2016 года в домашнем матче с командой Уральский трубник (10:1), на 51 минуте. 
200-ый мяч забил в 338 игре, 25 декабря 2019 года в домашнем матче с командой Мурман (11:3), на 69 минуте с передачи Максима Ишкельдина. 
250-ый мяч забил в 401 игре, 10 января 2022 года в домашнем матче с командой Родина (14:4), на 52 минуте с передачи Туомас Мяяття. 
300-ый мяч забил в 441 игре, 18 февраля 2023 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (5:3), на 5 минуте с передачи Алана Джусоева. 

Принимал участие в 8 турнирах на кубок Чемпионов (2006-2007, 2009-2012, 2014-2015) - 28 игр, 13 мячей, 14 передач. 
Принимал участие в 12 турнирах на кубок Мира (2007-2014, 2016-2019) - 49 игр, 20 мячей, 25 передач. 
В суперкубке России принимал участие 5 раз - 5 игр, 2 мяча, 2 передачи.

Достижения 
 Чемпион России - 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2020/21. 
 Победитель чемпионата мира - 2013, 2016, 2018. 
 Серебряный призёр чемпионата мира - 2017. 
 Обладатель кубка мира - 2012. 
 Финалист кубка мира - 2009, 2019. 
 Обладатель кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2010, 2011, 2012. 
 Финалист кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2006, 2007, 2009, 2015.  
 Чемпион мира среди молодёжи 2011 года. 
 Обладатель кубка России - 2016, 2017, 2018, 2022. 
 Финалист кубка России - 2006, 2007, 2010/11, 2012, 2020. 
 Обладатель Суперкубка России - 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2022/23. 
 Финалист Суперкубка России - 2012/13.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 16 / 17 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Сибсельмаш          = 27 мячей    1.Байкал-Энергия      = 9    
  2-3.Водник            = 26          2.Сибсельмаш          = 7      
  2-3.Байкал-Энергия    = 26          3.Уральский трубник   = 6         
  4.Родина              = 25          4-5.Старт             = 5
  5.Енисей              = 22          4-5.Динамо М          = 5
  6-8.Мурман            = 16          6-9.Волга             = 4
  6-8.Уральский трубник = 16          6-9.Родина            = 4
  6-8.Старт             = 16          6-9.Ак Барс-Динамо    = 4
  9-11.Динамо М         = 15          6-9.Кузбасс           = 4
  9-11.Волга            = 15         10.Енисей              = 3
  9-11.Кузбасс          = 15         11.Водник              = 2
 12-13.Строитель С      = 14         12-17.Лесохимик        = 1
 12-13.Ак Барс-Динамо   = 14         12-17.Строитель        = 1
 14.СКА-Нефтяник        =  9         12-17.Зоркий-2         = 1
 15.Локомотив Ор        =  6         12-17.Мурман           = 1
 16.Зоркий              =  2         12-17.СКА-Нефтяник     = 1
                                     12-17.Молодёжная
                                           сборная России   = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 130 играх 
по 2 мяча забивал в 48 играх  
по 3 мяча забивал в 10 играх  
по 4 мяча забивал в 2 играх  

Свои 264 мяча забросил в 190 играх, в 227 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 45 играх 
по 2 мяча забивал в 7 играх 

Свои 59 мячей забросил в 52 играх, в 71 игре мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 27 матчей / 16 мячей;  21 победа, 0 ничьих, 6 поражений.

Ссылки 
 Ю.Шардаков на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»
 Профиль на сайте ХК «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»